

Geografia

Italia 
Soriano Calabro – comune in provincia di Vibo Valentia
Soriano nel Cimino – comune in provincia di Viterbo
Soriano – frazione del comune di Corbetta in provincia di Milano
 Campo Soriano – area protetta nei comuni di Terracina e Sonnino, in provincia di Latina

Uruguay 
Soriano – dipartimento sud-occidentale
Villa Soriano – località del dipartimento omonimo

Persone 
 Alfonso Soriano – ex giocatore di baseball dominicano
 Andrés Soriano – ex cestista spagnolo
 Bruno Soriano – calciatore spagnolo
 Elia Soriano – calciatore tedesco con cittadinanza italiana
 Emilio Soriano Aladrén – ex arbitro di calcio spagnolo
 Fernando Soriano – calciatore spagnolo
 Francesco Soriano – compositore italiano
 Jonathan Soriano – calciatore spagnolo
 José Soriano – calciatore peruviano
 Juan Soriano – calciatore spagnolo
 Mariano Soriano Fuertes – musicologo e insegnante spagnolo
 Osvaldo Soriano – giornalista e scrittore argentino
 Pietro Soriano – presbitero italiano
 Roberto Soriano – calciatore italiano
 Muzio Soriano – arcivescovo cattolico italiano

Altro 
Gatto soriano – terminologia utilizzata per definire gatti non appartenenti ad una specifica razza. Da non confondersi con il gatto europeo, che invece è una razza specifica (propriamente "soriano" sta per "di Soria", cioè della Siria)
Soriano – 'ndrina di Filandari